Натуральне число 630
 630 рік до нашої ери
 630 рік нашої ери